Amerikai Egyesült Államok
 Naches, folyó Washington államban
 Naches, település Washington államban